

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Cécile Gallez (1936-2022), femme politique française ;
 Édouard-Marie Gallez (1957-), ecclésiastique français, docteur en théologie ;
 Paul Gallez (1920-2007), cartographe et historien argentin d'origine belge.  

Homonymie de patronyme